ТОТАРТ — художественный проект концептуалистов Натальи Абалаковой и Анатолия Жигалова, осуществляемый ими с 1970-х годов. Полное название проекта: «Исследования Существа Искусства применительно к Жизни и Искусству»

История проекта 
Будучи филологами по образованию, Абалакова и Жигалов начали свой творческий путь в 1970-х годах. Художники отмечают, что проект прошел несколько периодов становления — от участия в квартирных выставках во второй половины 70-х до зарождения собственно ТОТАРТ на волне появления соц-арта и развития московского концептуализма в 80-е. Само название ТОТАРТ стало использоваться с 1983 года, сменив собой название «Тотальное художественное действие».

В рамках художественного проекта художниками были осуществлены более 100 акций и перформансов, создан ряд инсталляций и видео, а также графика, живопись и объекты. Помимо прочего, художниками были написаны также две книги: «ТОТАРТ: Русская Рулетка» (1998, Ad marginem, Москва) и

«ТОТАРТ: Четыре Колонны Бдительности» (2013, MAIER, Москва).

В настоящее время делают видеоперформансы и мультимедиа проекты, исследуя проблемы «художник и власть», «язык власти и власть языка» и «гендер», традиция и инновации.

Основные черты творчества 
По признанию самих художников, изначальная задумка их проекта состояла в исследовании «тотального искусства в тотальных условиях», отсюда одной из главных тем творчества ТОТАРТ становится определение границ — социальных, политических, коллективного и индивидуального, между искусством и жизнью. «Тотальность ТОТАРТа выявила себя в конструкции perpetuummobile, то есть (теоретически) бесконечного повторения определенных элементарных действий, вызывающих ответную „тотальную“ реакцию зрителей». Проект строится на исследовании нескольких линий — русский авангард, Восток-Запад, гендер, слово и образ.

Многие перформансы ТОТАРТа характеризуются серийностью и использованием «штампов», архетипических символов: «ТОТАРТ часто использует символический элемент, неотъемлемый от определенных культурных явлений (например, черное, белое, красное и золотое, отсылающее к их символической роли в русской иконе). Действие перформанса вскрывает пласты культурных стереотипов, чтобы выявить их неконвенциональное ядро. Перформанс подводит участника и зрителя к реконструированию первоначальных механизмов стереотипа, высвобожденного из-под напластования современных смыслов».

Наиболее известные произведения:

 Девочка и Буда (1984. 16 мм, 20 мин. ; фильм-перформанс).
 Перформанс: «РУССКАЯ РУЛЕТКА» (1985. Место: Комната в квартире художников. Длительность: 45 мин. Материал: Предварительно снятый фильм (8 мм, 45 мин.), кинопроектор, магнитофон, наговоренный мужским и женским голосами текст, зеркало 120х70 см в деревянной раме (дверца от шкафа), белая стена, мужчина и женщина (художники)
 Золотой воскресник (1985)
 Маятник Фуко (1996, пятиканальная видеоинсталляция)

Примечания

Литература 
 TOTART. Наталья Абалакова, Анатолий Жигалов: Каталог выставки в ММСИ (2012). — М.: Maier, 2012. — 288 с.

Концептуальное искусство
Неофициальное искусство СССР